Füzuli může být:

 Füzuli (rajón) – rajón v Ázerbájdžánu
 Fuzuli – město v Ázerbájdžánu
Mezinárodní letiště Füzuli - letiště v Ázerbájdžánu
 Muhammad Füzuli – básník